Джимми () — уменьшительная форма английского имени Джеймс.
 Джи́мми До́нал Уэ́йлс
 Картер, Джимми
 Хендрикс, Джимми
 Пэйдж, Джимми
 Джимми Волмер
 Стюарт, Джимми
 Вайт, Джимми
 Джимми Клифф
 Коннорс, Джимми
 Джимми Нейтрон
 Рид, Джимми
 Джимми Поп
 Робертсон, Джимми
 Джимми Салливан
 Крюгер, Джимми